C59 ou C.59 peut désigner :
 HMS Newfoundland (C59),  un croiseur léger de la Classe Crown Colony de la Royal Navy ;
 Caudron C.59, un avion d’entraînement biplace français ;
 Le Fantôme de Jupiter, une nébuleuse planétaire dans la constellation de l'Hydre, notée C59 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres